Женский командный чемпионат мира 2019 года проходил с 5 по 14 март в Астане.

Участники 

 Казахстан (команда страны-организатора).

Турнирная таблица

Результаты участников команд-призёров 
Китай
 Тань Чжунъи
 Лэй Тинцзе
 Шэнь Ян
 Хуан Цянь
 Дин Исинь
Россия
 Екатерина Лагно
 Александра Костенюк
 Александра Горячкина
 Валентина Гунина
 Ольга Гиря
Грузия
 Бела Хотенашвили
 Нино Бациашвили
 Лела Джавахишвили
 Мери Арабидзе
 Саломе Мелия

Лучшие результаты по доскам

Ссылки 
 Официальный сайт

Март 2019 года
Командные чемпионаты мира по шахматам
2019 год в шахматах